Sedgwick megye (Colorado)
Sedgwick megye (Kansas)